Benny Nielsen kan henvise til:

 Benny Nielsen (fodboldspiller) (født 1951) − dansk fodboldspiller
 Benny Nielsen (svømmer) (født 1966) − dansk svømmer